Златна топка () е годишна бразилска футболна награда която се присъжда на най-добрия футболист, състезаващ се в бразилския национален шампионат. Отличието се присъжда всяка година от 1973 г. от авторитетното бразилско списание Placar и е еквивалент на „Футболист на годината“.

Победители по години 

Неофициални победители преди официалното присъждане на наградата

С най-много отличия

С най-много отличия по националност

Отличия по клуб

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Златна топка на Бразилия в сайта ogol.com.br

Футбол в Бразилия
Футболни награди